Boullogne ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Boullogne (1609–1674), französischer Maler
 Louis de Boullogne (1654–1733), französischer Maler